MD87 se poate referi la:

 Dacia MD87
 McDonnell Douglas MD-80 și MD-90